«Моя любимая брюнетка» () — фильм американского режиссёра Эллиотта Наджента. Кинокомедия с элементами мелодрамы и пародии на детективные фильмы-нуар, выпущенная компанией Paramount Pictures в 1947 году.

Сюжет 
Скромный и безвестный Фотограф Ронни Джексон (Хоуп) всегда мечтал стать компаньоном лучшего частного детектива города Сэма Маклауда (Лэдд), бюро которого располагалось в соседнем офисе. Однажды Маклауд уезжает по делам в Чикаго и просит фотографа отвечать на телефонные звонки в своём кабинете. По стечению обстоятельств в кресле детектива его застаёт обворожительная брюнетка, представившаяся баронессой Монтей (Ламур). Женщина, требующая за щедрое вознаграждение защиты, вручает Ронни дорогой перстень и таинственную карту земельного участка. Фотограф восторженно бросается в расследование. В результате запутанных приключений становится известно, что международный преступный синдикат во главе с майором Монтегю (Дингл) ведёт борьбу за права на землевладение, на котором обнаружены огромные запасы урана. Экспрессивный и непредсказуемый Ронни изобличает злоумышленников и с помощью баронессы Монтей передаёт их в руки агентов ФБР.

В ролях 
 Боб Хоуп — Ронни Джексон, фотограф
 Дороти Ламур — Карлотта Монтей, баронесса
 Алан Лэдд — Сэм Маклауд, частный детектив
 Чарльз Дингл — майор Саймон Монтегю
 Петер Лорре — Кисмет
 Лон Чейни младший — Вилли
 Джон Хойт — доктор Лундау
 Чарльз Арнт — Кроуфорд

Художественные особенности 
«Моя любимая брюнетка» — пародия на произведения авторов детективной литературы Раймонда Чандлера и Дэшилла Хэммета.

Большинство образов, созданные актёрами в этом фильме, является пародией на собственные роли в нуар-детективах конца 1930 — начала 1940 годов. Петер Лорре гротескно воспроизводит характер немногословного зловещего убийцы («Мальтийский сокол», «На протяжении всей ночи» и ряда других фильмов). Алан Лэдд — «крутой парень» («Оружия для найма» и другие). Лон Чейни — туповатый гигант («О мышах и людях»). Само название картины обыгрывает другой фильм с Бобом Хоупом — «Моя любимая блондинка» (1942 год).

Критика 
Лёгкая пародийная комедия оценивается критиками достаточно позитивно. При этом, например, кинокритик «Film Threat» Фил Холл отмечает, что во время первого просмотра фильма его преследовало ощущение дежавю:
Если вы выдели один фильм Боба Хоупа — вы видели их все. Его картины следуют по однотипному сценарию до мельчайших подробностей: комик попадает в комедию ошибок, где его преследуют коварные злодеи, но в последний момент он спасается с помощью красивой девушки. Но, честно говоря, подобная формула была коммерчески успешна.

Факты 
 Рекламный плакат к фильму изображает Боба Хоупа в огромных накладных усах, а Дороти Ламур — в пляжном бикини. Однако подобной сцены в фильме нет.

См. также 
 Список фильмов в общественном достоянии в США

Примечания 

Кинокомедии США
Фильмы нуар
Фильмы США 1947 года